Der Troilus Canada Cup Squash 2019 fand vom 3. bis 7. März 2019 in Toronto, Kanada, statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2018/19 und gehörte zur Kategorie PSA World Tour Silver.

Vorjahressieger war Max Lee, der nicht erneut teilnahm. Das Endspiel gewann der an Position vier gesetzte Diego Elías gegen den topgesetzten Paul Coll mit 11:8, 6:11, 11:8, 8:11 und 11:6. Elías gewann mit dem Turniersieg seinen ersten Saisontitel und insgesamt fünften Tour-Titel in seiner Karriere.

Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 24 Spielern. Die acht besten Spieler wurden gesetzt und erhielten ein Freilos in der ersten Runde. Per Wildcard erhielt Michael McCue einen Startplatz im Hauptfeld.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei dem Turnier wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Die Beträge sind nicht kumulativ zu verstehen. Das Gesamtpreisgeld betrug 81.500 US-Dollar.

Ergebnisse

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 Turnierseite auf psaworldtour.com (englisch)
 Berichterstattung auf thesquashsite.com (englisch)

Einzelnachweise 

PSA World Tour 2018/19
Squashturnier in Toronto